Talarurus est un genre éteint de dinosaures ornithischiens herbivores de la famille des ankylosauridés ayant vécu au Crétacé supérieur. Son nom signifie « à la queue en panier ».

Une seule espèce est rattachée au genre : Talarurus plicatospineus, décrite par Evgenii Aleksandrovich Maleev en 1952.

Caractéristiques 
 Époque : Crétacé supérieur (80-74 Ma)
 Taille : 5 mètres de long
 Habitat : Asie (Mongolie)
 Régime alimentaire : herbivore

Défense contre les prédateurs 
 Talarurus, comme tous les ankylosauridés, était protégé par une épaisse carapace d'os, qui protégeait son corps et sa tête, mais pas le ventre, c'est pourquoi il pouvait s'accroupir pour que cette partie de son corps ne soit pas vulnérable en cas d'attaque d'un prédateur.
 En plus de cette protection, Talarurus pouvait lancer une offensive contre son prédateur en le frappant de sa queue musclée, munie de masses d'os en pointes.
 Les prédateurs de Talarurus étaient des dinosaures carnivores de la famille des tyrannosauridés comme Tarbosaurus.

Cladogramme Ankylosauridae

Voir aussi 
 la liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1952